

Месягутово — село, Дуванський район, Башкортостан
 Месягутово — село, Янаульський район, Башкортостан